Pita steht für:
 Pita, ein Fladenbrot aus Hefeteig
 Teiggerichte in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, siehe Burek
 Pita (Präfektur), eine Stadt und eine Präfektur in Guinea
 Ha Pita (Makeoana), Ort im Distrikt berea, Lesotho
 Pita, Pseudonym von Peter Rehberg (1968–2021), britisch-österreichischer Musiker und Labelbetreiber
 Dyaus Pita, der Himmelsvater in der vedischen Religion
 PitaTen, eine japanische Manga-Serie

Pita ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Inés Jabares-Pita (* 1987), spanische Designerin in den Bereichen Oper, Ballett, Theater, Film, Konzert und Ausstellung
 Juana Rosa Pita (* 1939), kubanische Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin
 Juan Carlos Pita (* 1951), uruguayischer Politiker und Diplomat
 Juliette Pita (* 1964), vanuatische Künstlerin
 María Pita (1565–1643), spanische Frauengestalt, als Heldin im Kampf um La Coruña verehrt

PITA steht für:
 Pipistrel Taurus (ICAO-Code), slowenisches Ultraleichtsegelflugzeug

Siehe auch:
 Pitta

Abkürzung